Know Your Enemy est le titre de :

Album 

 Know Your Enemy, un album de Lääz Rockit ;
 Know Your Enemy, un album de Manic Street Preachers ;
 Know Your Enemy, un album de Behind Enemy Lines.

Chanson 

 Know Your Enemy, une chanson du groupe Metal Alternatif Rage Against the Machine parue sur leur premier album, Rage Against the Machine, sorti en 1992 ;
 Know Your Enemy, une chanson du groupe punk pop américain Green Day parue sur leur album 21st Century Breakdown, sorti en 2009.